Dream Dancing – brano musicale composto da Cole Porter
Dream Dancing – album di Ella Fitzgerald del 1978
Dream Dancing – album di Jimmy Knepper del 1986